Pilot Pen Tennis 2009 (kobiety)
 Pilot Pen Tennis 2009 (mężczyźni)